Harnoncourt, een plaats in België
 Nikolaus Harnoncourt, een Oostenrijks dirigent